Keula ist der Name von

 Keula (Helbedündorf), einem Ortsteil von Helbedündorf im Kyffhäuserkreis, Thüringen
 Keula (Krauschwitz), einem Ortsteil von Krauschwitz im Landkreis Görlitz, Sachsen
 Keula (Wittichenau), einem Ortsteil von Wittichenau im Landkreis Bautzen, Sachsen